Luis Argüello puede hacer referencia a:
 Luis Argüello Brage (n. 1890), entrenador de fútbol español.
 Luis Argüello García (n. 1953), arzobispo español.